¡Venganza! — видеоальбом американской рок-группы My Chemical Romance. Альбом распространялся на USB флешках, выполненных в форме оружейного патрона. Это вторая часть концерта в Мехико 7 октября 2007 года (первая часть представлена в альбоме The Black Parade Is Dead!).

Список композиций

Участники записи 
 Джерард Уэй — вокал
 Рэй Торо — соло-гитара, бэк-вокал
 Фрэнк Айеро — ритм-гитара, бэк-вокал
 Майки Уэй — бас-гитара
 Боб Брайар — ударные
 Джейм Дэвис — клавишные, перкуссия, бэк-вокал

Ссылки 
 Официальный сайт My Chemical Romance 
 
 

Альбомы My Chemical Romance
Концертные альбомы 2009 года
Концертные альбомы Reprise Records